Julie Silver (Příbram, 11 de agosto de 1981) é uma atriz pornográfica checa.

Biografia 
Nascida em 11 de agosto de 1981 na República Checa, começou sua carreira na indústria de filmes adultos em 2002, quando tinha 21 anos de idade. Nas suas atuações é adepta do sexo estilo hard, produzindo cenas de sexo anal e dupla penetração.

Prêmios e indicações 
 2004: AVN Award – Best Sex Scene in a Foreign-Shot Production – Out Numbered — indicada
 2005: AVN Award – Best Sex Scene in a Foreign-Shot Production – Semen Sippers — indicada
 2005: AVN Award - Female Foreign Performer of the Year — indicada
 2006: AVN Award - Female Foreign Performer of the Year — indicada
 2006: FICEB Ninfa Prize – Mejor actriz de reparto (Melhor Atriz Coadjuvante) – Kill Thrill — venceu
 2011: AVN Award – Best Sex Scene in a Foreign-Shot Production – La Corsetry La Femme — indicada

Ligações externas 
 

Atores pornográficos da Chéquia
Naturais de Příbram